Stéphane Lambiel (1985-), patineur artistique suisse
 Yann Lambiel (1973-), humoriste et imitateur suisse